Новак Джокович — победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные теннисисты начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Юрген Мельцер (Второй раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Михаил Южный (Третий раунд)
  Марди Фиш (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Виктор Троицки ''(Четвёртый раунд)

<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Марин Чилич (Второй раунд)
<li>  Сэм Куэрри (Третий раунд)
<li>  Альберт Монтаньес (Второй раунд, снялся из-за травмы)
<li>  Александр Долгополов (Четвёртый раунд)
<li>  Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li>  Микаэль Льодра (Третий раунд)
<li>  Гильермо Гарсия-Лопес (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Четвертьфинал, снялся из-за травмы)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
<li>  Томас Беллуччи (Второй раунд)
<li>  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)
<li>  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
<li>  Милош Раонич (Второй раунд)
<li>  Хуан Монако (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Основная сетка
 Сетка квалификации

Sony Ericsson Open 2011